Dušan Stević – calciatore serbo
 Dušan Stević – ex cestista serbo
 Miroslav Stević – ex calciatore serbo
 Oliver Stević – cestista serbo